Драгуміс () — грецьке прізвище. Відомі носії:
 Іон Драгуміс — грецький дипломат, політичний діяч, революціонер та письменник
 Стефанос Драгуміс — прем'єр-міністр Греції